TCX – codice vettore ICAO di Thomas Cook Airlines
 tcx – codice ISO 639-3 della lingua toda